Иван Маркович Педанюк (, село Жерденовка, теперь Гайсинского района Винницкой области — , город Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки) — украинский советский деятель, журналист. Депутат Верховного Совета УССР 5-6-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1960—1965 г.

Биография 
Родился в семье крестьянина-бедняка. Учился в Одесском механико-конструкторском техникуме, но тяжелые материальные условия не дали возможности завершить обучение.

Трудовую деятельность начал в 1932 году пятнадцатилетним подростком в оружейно-ремонтной мастерской Одесского пехотного училища в городе Одессе.

С 1933 г.  — на журналистской работе: секретарь редакции многотиражной газеты Одесского пехотного училища. В 1934 году окончил вечерний рабочий факультет в Одессе. С 1934 года работал секретарем редакции многотиражной газеты Киевской военной школы связи имени Калинина.

В 1935—1937 годах — студент заочного факультета Харьковского коммунистического института журналистики и одновременно заведующий отделом культуры и быта редакции Коростенской окружной газеты.

В 1937 году окончил Харьковский коммунистический институт журналистики.

В 1937—1939 г.  — исполняющий обязанности заведующего сельскохозяйственного отдела редакции республиканской газеты «Известия».

В 1939—1941 г.  — в аппарате Президиума Верховного Совета Украинской ССР.

С 1941 г.  — в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Работал секретарем редакции, ответственным редактором армейской газеты «Вперед» 20-го танкового корпуса. Воевал на Сталинградском, Брянском, Южном, 2-м и 1-м Украинских фронтах.

Член ВКП(б) с 1942 года.

В 1945—1953 г.  — в армейской прессе: постоянный корреспондент союзной газеты «Патриот Родины» по Одесскому, а затем — по Киевскому военному округу.

В сентябре 1953—1958 г.  — заместитель, 1-й заместитель ответственного редактора республиканской газеты «Радянська Україна».

В 1958—1963 годах — ответственный редактор республиканской газеты «Радянська Україна».

В декабре 1962 — мае 1963 г.  — заведующий идеологического отдела по сельскому хозяйству ЦК КПУ. В 1963 году работал инспектором ЦК КПУ.

21 октября 1963 — 30 октября 1965 г.  — председатель Государственного комитета Совета Министров Украинской ССР по печати.

До октября 1965 г.  — председатель правления Союза журналистов Украины.

Погиб в результате несчастного случая (падения с лестницы) на территории советского посольства в Нью-Йорке, где находился в составе делегации УССР на ХХ сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Звания 
 капитан
 майор

Награды 
 орден Ленина (04.05.1962)
 Орден «Знак Почёта»
 орден Красной Звезды (.11.1943)
 орден Отечественной войны 2-й ст. (.06.1945)
 медали

Источники

Примечания 

Члены КПСС
Похороненные на Байковом кладбище
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Главные редакторы СССР